Skrotzki ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Skrotzki (* 1963), deutsche Werkstoffwissenschaftlerin 
 Erika Skrotzki (* 1949), deutsche Schauspielerin
 Rainer Skrotzki (1945–2002), deutscher Fußballspieler
 Werner Skrotzki (* 1950), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Skrodzki